Adolph Wilhelm Krasnapolsky (1834-1912), een Amsterdamse ondernemer
 Grand Hotel Krasnapolsky, een vijfsterrenhotel aan de Dam in Amsterdam, geopend in 1880
 Radisson Hotel Paramaribo, tot 2021 Hotel Krasnapolsky (Paramaribo), een viersterrenhotel aan de Domineestraat in Paramaribo, geopend in 1973